Муса-паша: 

 Муса-паша Кундухов (1818—1889) — российский военный деятель.
 Кара Муса-паша (ум. 1649) — турецкий государственный и военный деятель, Великий визирь.
 Коджа Муса-паша (ум. 1647) — турецкий государственный и военный деятель, бейлербей Египта.
  — османский бейлербей Газы и Иерусалима XVII века.

См. также 

 Паша (титул)